Geografia
 Lolland (illa), una illa danesa al Mar Baltic
 Lolland (municipi), un municipi danès a l'illa epònima